—  японский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Нихондайра. Совместно с двумя другими японскими астрономами, открыл 12 астероидов, один из которых он обнаружил самостоятельно.

См. также 
 Кин Эндатэ
 Цунэо Ниидзима
 Дзюро Кобаяси

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов